Sikorsky puede referirse a:

 Igor Sikorsky, pionero de la aviación y fabricante de aviones y helicópteros.
 Sikorsky Aircraft, empresa fabricante de helicópteros, fundada por Igor Sikorsky.

de:Sikorski
pl:Sikorski
sl:Sikorski